Hruschkiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Hruschkowka/Грушковка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hrebinka, siehe Hruschkiwka (Hrebinka)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Katerynopil, siehe Hruschkiwka (Katerynopil)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kamjanka, siehe Hruschkiwka (Kamjanka)

Siehe auch
 Hruschiwka